— компьютерная игра в жанрах тактическая ролевая игра и ролевой боевик. Была выпущена для консоли PlayStation 2 и распространялась только в Японии с 26 мая 2005 года. Разработана компанией Monolith Soft и издана Namco.

Игра является кроссовером между сериями игр компаний Namco и Capcom.

В 2012 году было выпущено продолжение для консоли Nintendo 3DS под названием Project X Zone, куда также добавились герои из серии игр Sega.

Сюжет 
Двое главных героев: Рэйдзи Арису и Сяому работают на специальное подразделение «Синра». Им было поручено расследовать духов и потусторонние нарушения. Изначально они расследуют странное утомление людей в районе Токио Сибуе в Японии, но позже догадываются, что происходит на самом деле. Добрые и злые из других времен и миров персонажи начинают появляться в современной Японии.

Игровой процесс 

Игра представляет собой гибрид тактической ролевой игры и ролевого боевика. Движение персонажа осуществляется по квадратной сетке с различными поворотами, которые помогают выяснить, у какого героя больше времени заряда, обозначенная здесь как «AP» (похожая система используются в Final Fantasy Tactics). В свою очередь игрок может управлять в любом направлении и выбирать врага, чтобы атаковать.

Бои выполнены в жанре ролевой боевик. Игрок может использовать систему «Branches» для атак. Если игрок выполняет определённую комбинацию нападения в воздухе, персонаж получает бонусы в виде предметов, дополнительного урона и т. д. Бонусы превращаются в дополнительные очки опыта в конце боя. После заполнения специального датчика персонаж с помощью кнопки треугольник может выполнять специальные атаки. Существует возможность выбрать несколько атак нападение. В боях игрок может обороняться, чтобы уменьшить ущерб, полученного от противника. Успешные блокировки атак дают игроку набрать большое количество «AP».

Всего в Namco × Capcom 50 уровней (45 для обычного прохождения и 5 для пролога).

Персонажи

Протагонисты 
  — главный герой игры. Его отец был убит десять лет назад в одном из боев между Синра и Оума. С собою носит два меча и ружьё, а также есть пистолет на поясе. Он озвучен Кадзухико Иноуэ.
  — помощник Рэйдзи. Известна как «мистическая лиса». Её возраст — 765 лет. Она носит с собою трость, напоминающую меч и может использовать магические атаки. Героиню озвучивает Оми Минами.

Антагонисты 
  — оборотень-лиса, родившаяся в Японии. Озвучивает Ай Орикаса.
  — враг, запечатанный в бездну времени десять лет назад.
  — якобы сделанный клон Саи, хотя внешнее сходство вызывает сомнения.

Полный список

Саундтрек 

Альбом Namco × Capcom Special Sound Track был выпущен 5 мая 2005 года, где содержались несколько песен из игры. Официальный альбом  издан лейлом звукозаписи Suleputer 7 июля 2005 года. Новые мелодии специально для игры, в том числе и главную тему «Subarashiki Shin Sekai», написал музыкант Юдзо Косиро. Остальные мелодии были взяты из серий игр компаний Namco и Capcom.

Отзывы и продажи 
Namco × Capcom была оценена в 28 баллов из 40 возможных журналом Famitsu. После выхода игры в первую неделю было продано 87 223 копий, а через 6 недель — 131 615 штук. 8 июня 2006 года Namco × Capcom была переиздана со статусом «PlayStation 2 the Best».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры 

Компьютерные игры 2005 года
Action/RPG
Компьютерные игры-кроссоверы
Игры для PlayStation 2
Игры только для PlayStation 2
Тактические ролевые игры
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Ghosts'n Goblins
Компьютерные игры о путешествиях во времени
Компьютерные игры, разработанные Monolith Soft
Компьютерные игры, изданные Namco